Ледмозеро — топоним в Карелии:
 Ледмозеро (озеро) — озеро в Карелии.
 Ледмозеро (посёлок) — посёлок в Карелии.
 Ледмозеро (станция) — узловая железнодорожная станция.
 Ледмозеро II — железнодорожная станция в Карелии.